Kleinzicken (; ) ist ein Ortsteil der Marktgemeinde Großpetersdorf im österreichischen Bezirk Oberwart im Burgenland.

Der Zickenbach, der bei Kotezicken in die Pinka mündet, fließt westlich vom Ort.

Die katholische Filialkirche hl. Anna steht auf der Liste der denkmalgeschützten Objekte in Großpetersdorf.

Im Jahr 2001 lebten 127 Einwohner auf einer Fläche von 1,42 km².

Kultur und Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Kleinzicken

Klima

Vereine 
 Freiwillige Feuerwehr Kleinpetersdorf/Kleinzicken

Persönlichkeiten 
 Doris Prohaska, Politikerin (SPÖ), seit 2005 Abgeordnete zum Burgenländischen Landtag, lebt in Kleinzicken.

Weblinks 

 Kleinzicken auf der Website von Großpetersdorf
 Geschichte Kleinzickens

Einzelnachweise 

Großpetersdorf
Ort im Bezirk Oberwart
Katastralgemeinde im Bezirk Oberwart